Amaranth, česky spíše amarant, může znamenat:
laskavec (Amaranthus) – rod pseudoobilnin z čeledi laskavcovitých (Amaranthaceae), resp. pseudoobilovina z něj získávaná
 amarant (pták) – drobný pestře zbarvený pták rodu Lagonosticta z čeledi Astrildovití
 amarant (dřevo) – tvrdé purpurové dřevo stromů rodu Peltogyne a Copaifera z čeledi bobovité 
Amaranth (píseň) – singl finské metalové skupiny Nightwish
E 123 – přídatná látka (potravinářské barvivo, azobarvivo)
Amaranth (báseň) – epická báseň německého básníka Oskara von Redwitze z roku 1849
Amaranta (opera), pův. názvem Amaranth – opera Hanuše Trnečka z roku 1890 na námět Redwitzovy básně